La Liga Premier de Burkina Faso 2021-22 fue la 60.ª edición de la Primera División de Burkina Faso.

Equipos participantes 
 AS Douanes
 AS Koupéla (P)
 AS Police
 AS SONABEL
 ASEC Koudougou
 ASF Bobo-Dioulasso
 ASFA Yennenga
 EF Ouagadougou
 Kiko FC (P)
 Majestic FC
 Rail Club du Kadiogo
 RC Bobo-Dioulasso
 Royal FC
 Salitas FC
 USFA Ouagadougou
 Vitesse FC

Tabla de posiciones 
Actualizado el 22 de Mayo 2022.

Véase también 
 Copa de Burkina Faso

Referencias 

Fútbol en Burkina Faso
Fútbol en 2021
Fútbol en 2022
Burkina Faso en 2021
Burkina Faso en 2022